Михаил Сухорученко: Сухорученко, Михаил Николаевич (1908—1970) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Сухорученко, Михаил Юрьевич (род. 2003) — российский футболист.